Гра́дова — женская форма русская фамилии . 

 Известные носители 
 Градова, Бронислава Александровна (род. 1936) — советский и российский филолог, книговед.
 Градова, Екатерина Георгиевна (1946—2021) — советская актриса.
 Градова, Нина Борисовна (род. 1933) — советский и российский микробиолог.